Брод — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Плесновской волости Гдовского района.

Расположена на востоке района, на берегу реки Плюсса, в 36 км к юго-востоку от Гдова.

В деревне на реке Плюссе работает водомерный гидрологический пост I разряда.

Из достопримечательностей, в селении ниходится кирпичное здание бывшего охотничьего дома князей Салтыковых, до недавнего времени в котором располагался дом инвалидов и престарелых.

Первое упоминание деревни находится в писцовой книге Прибужской волости 1581/82 года (сохранилось только самое начало описания).
«(Дрв) Брод: (в) Васка Федоров да Иванко Филипов»

Население 
Численность населения деревни составляет на 2000 год 44 человека.

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Плесновская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района
Плесновская волость